Fußballtrainer des Jahres steht für:

 Fußballtrainer des Jahres (Deutschland)
 Französischer Fußballtrainer des Jahres
 Italiens Fußballtrainer des Jahres, siehe Liste der Fußballtrainer des Jahres (Italien)
 Rinus Michels Award der Niederlande, siehe Fußballer des Jahres der Niederlande #Fußball-Trainer des Jahres der Niederlande
 Krone-Trainer des Jahres in Österreich, siehe Krone-Fußballerwahl #Trainer des Jahres
 VdF-Trainer des Jahres in Österreich, siehe VdF-Fußballerwahl #Trainer des Jahres
 Fußballtrainer des Jahres (Schottland)
 Fussballtrainer des Jahres (Schweiz)

Liste (ausgezeichnete Trainer)